Батталова:
 Батталова, Зауреш Кабылбековна
 Батталова, Шарбан Батталовна